Gastspiel hat verschiedene Bedeutungen:

 eine Veranstaltung von Künstlern oder Sportler auf Tournee
 Gastspiel (Album), Live-Album der Gruppe Unheilig (2005)

Siehe auch:

 Gastspielbühne (Begriffsklärung)